Roscheid ist ein geographischer Name:
 Roscheid, Ortsgemeinde bei Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Roscheid (Attendorn), Wohnplatz der Stadt Attendorn im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Roscheiderhof, Wohnplatz der Stadt Konz im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Freilichtmuseum Roscheider Hof